Balue peut désigner :
 les Balue, un peuple du Cameroun du groupe Oroko
 le balue, un dialecte de l'oroko
 plusieurs localités du Cameroun, telles que :
 Dikome-Balue
 Kumbe Balue
 Mofako Balue
 Pondo Balue
 Jean de la Balue, un cardinal français
 Jean-Baptiste Magon de La Balue, un financier français
 la malouinière de la Balue, à Saint-Malo
 le phare de la Balue à Saint-Malo.